Der Begriff Bratenwender hat mehrere Bedeutungen:

 die historische Bezeichnung für einen mechanisch betriebenen Drehspieß
 ein Küchenutensil, siehe Pfannenwender